A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 3000 méteres akadályfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 15. és 17. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A versenyszám első alkalommal szerepelt az olimpiai játékok programján, a szám első olimpiai bajnoka az Oroszország színeiben versenyző tatár Gulnara Szamitova-Galkina lett.

A kvalifikáció során az A-szint 9:46,00 másodperc, míg a B-szint 9:55,00 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női 3000 méteres akadályfutásban:

A versenyen új olimpiai és világrekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első négy helyezettje automatikusan a döntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 3 futó került tovább.

Döntő 
A döntőt augusztus 17-én rendezték.

Források 

N03000